Сполл () — английская фамилия:

 Сполл, Роберт (1890—1918) — канадский кавалер креста Виктории в Первой мировой войне;
 Сполл, Рейф (род. 1983) — британский актёр, сын Тимоти Сполла;
 Сполл, Тимоти (род. 1957) — британский актёр кино и телевидения.